Эутерии  - клада зверей, включающая плацентарных и различные вымершие инфраклассы.

Классификация 
На приведённой кладограмме показаны филогенетические связи между группой Placentalia и базальными эутериями, выявленные в ходе нескольких исследований:

Включает в себя один существующий инфракласс плацентарных.

Плацентарные 
В настоящее время плацентарные являются самой распространённой и разнообразной кладой среди млекопитающих. Плацентарные делятся на четыре надотряда, определяющихся генетическим родством и общим историческим происхождением.

 Афротерии (Afrotheria): немногочисленная группа на первый взгляд крайне разных животных. К ней принадлежат трубкозубые (Tubulidentata), даманы (Hyracoidea), сирены (Sirenia), хоботные (Proboscidea), прыгунчиковые (Macroscelidea) и афросорициды (Afrosoricida). К афротериям относятся и вымершие ныне десмостилии (Desmostylia) и эмбритоподы (Embrithopoda). Прародиной этого надотряда считается Афро-Аравия.
 Ксенартры (Xenarthra; также неполнозубые): включает отряды неполнозубых (Pilosa) и броненосцев (Cingulata). Возник, вероятно, в Южной Америке.
 Boreoeutheria
 Laurasiatheria: это крупная группа, частью которой являются насекомоядные (Eulipotyphla), рукокрылые (Chiroptera), панголины (ящеры) (Pholidota), хищные (Carnivora), непарнокопытные (Perissodactyla), китопарнокопытные (Cetartiodactyla: парнокопытные (Artiodactyla) и китообразные (Cetacea)). К лавразиатериям относятся и вымершие ныне креодонты (Creodonta), мезонихии (Mesonychia) и цимолесты (Cimolesta). Возникли предположительно на древнем континенте Лавразии.
 Euarchontoglires: к группе относятся грызунообразные (Glires) и эуархонты (Euarchonta).

Вымершие роды,:

 † 
 † Deccanolestes
 † 
 † 
 † 
 † Eozhelestes
 † Horolodectes
 † 
 † 
 † Paranyctoides
 † Plesiorycteropus
 † 
 † Sahnitherium
 † Tingamarra
 † 

Следующие роды разные исследователи относят к стем-группе либо Euthetia, либо Theria, до разделения последней клады на Euthetia и Metatheria:

 † 
 † 
 † 
 † ?

Примечания

Литература